Aalgrundel steht für:
 Amblyopinae, die Unterfamilie Aalgrundeln aus der Familie der Grundeln
 Grundeln der Gattung Gobioides
 Weißstreifen-Aalgrundel aus der Familie Pholidichthyidae